Ехидо дел Бахио има више значења:

 Ехидо дел Бахио (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ехидо дел Бахио (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику